Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 474 dans le monde.

 Route fédérale 474 en Allemagne
 RS-474 au Brésil
 Interstate 474 aux États-Unis
 Route régionale 474 en Finlande
 Route nationale 474 en France